Gnistan kan avse:

 Gnistan (biograf, Göteborg) – biograf i Göteborg
 Gnistan (biograf, Stockholm) – biograf i Stockholm
 Gnistan (tidning) – svensk tidning
 IF Gnistan – fotbollsklubb från Åggelby i Helsingfors i Finland
 Sällskapet Gnistan – konstförening i Göteborg